Taize o Taizé puede referirse a:

Taize Oliveira, cantautora, actriz y poeta brasileña; 
Taizé, localidad del departamento francés de Deux-Sèvres; 
Taizé, localidad del departamento francés de Saona y Loira; o
Comunidad de Taizé, comunidad monástica que se encuentra en dicha localidad de Saona y Loira.